William Tecumseh Sherman – generał armii amerykańskiej
 M4 Sherman – amerykański czołg z okresu II wojny światowej
 Sherman – amerykański konstruktor wyścigowy
 Sherman – album muzyczny zespołu Hamer

Miejscowości w USA:
 Sherman – miejscowość w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Sherman – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Sherman – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Sherman – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Pontotoc
 Sherman – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Sherman – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Sherman – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha
 Sherman – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Grayson
 Sherman – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
 Sherman – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
 Sherman – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iron
 Sherman – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan
Gminy w USA:
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Johnson
 Sherman (ang. Sherman Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Mason
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Calhoun
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hardin
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jasper
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Monona
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Montgomery
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pocahontas
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sioux
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Story
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Clay
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Crawford
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Decatur
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Dickinson
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ellsworth
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Grant
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Leavenworth
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ottawa
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pottawatomie
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Riley
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Washington
 Sherman (ang. Sherman Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Gladwin
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Huron
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Iosco
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Isabella
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Keweenaw
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mason
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Newaygo
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Osceola
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie St. Joseph
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Redwood
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cass
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dallas
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie DeKalb
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Harrison
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Putnam
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Antelope
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Cuming
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Gage
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Kearney
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Platte
 Sherman (ang. Sherman Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Huron
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brookings
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Corson
 Sherman (ang. Sherman Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Faulk
 Sherman (ang. Sherman Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
 Sherman (ang. Sherman Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
 Sherman (ang. Sherman Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iron
 Sherman (ang. Sherman Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Sherman (ang. Sherman County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Sherman (ang. Sherman County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Sherman (ang. Sherman County) – w stanie Oregon
 hrabstwo Sherman (ang. Sherman County) – w stanie Teksas